Red Carpet – singel Namie Amuro
 Red Carpet – stacja telewizyjna